Praunsperger:
 Lenart Praunsperger, tudi: Leonhart Praunsberger
 Viljem Praunsperger, tudi: Wilhelm Praunsperger